Penzing kan henvise til

 Penzing (Wien), en bydel (Bezirk) i Wien
 Penzing (Bayern), en kommune i Bayern